Marcy (Aisne)
 Marcy (Nièvre)
 Marcy (Rhône)
ook:
Marcy-l'Étoile,  Rhône
Marcy-sous-Marle, Aisne